Рядовковые — семейство грибов в порядке Агариковых. Согласно современным представлениям, в семействе 78 родов и 1020 видов.

Роды

Комментарии и примечания 
 Комментарии

 Примечания

Списки таксонов грибов